Găvănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Găvănești (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Găvănești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Găvănești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Găvănești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea